Inselstraße steht für:

  Inselstraße (Berlin)
 Inselstraße (Cottbus), siehe Liste der Baudenkmale in Cottbus
 Inselstraße (Düsseldorf), siehe Liste der Baudenkmäler in Pempelfort
 Inselstraße (Hannover), historischer Übergang über die Leine-Insel zwischen der Calenberger Neustadt und der Altstadt von Hannover
 Inselstraße (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Leipzig-Zentrum-Ost
 Inselstraße (Oberhausen), siehe Liste der Baudenkmäler in Oberhausen

Siehe auch: